Jan Zdanowicz (ur. 1897) – major piechoty rezerwy Wojska Polskiego i nadkomisarz Policji Państwowej, kawaler Virtuti Militari, dowódca Grupy Rezerwy Policyjnej w Warszawie
 Jan Zdanowicz (1920–1995) – architekt, żołnierz Armii Krajowej